Fallmühle bezeichnet die geografischen Objekte:

 Fallmühle (Pfronten), Einöde zur Gemeinde Pfronten in Bayern
 Fallmühle (Sonsbeck), Einöde zur Gemeinde Sonsbeck, Nordrhein-Westfalen
 Fallmühle (Weigendorf), Ortsteil der Gemeinde Weigendorf, Bayern